Fox Lake (englisch für „Fuchs-See“) heißen folgende Orte:
 Fox Lake (Nova Scotia), Kanada
 Fox Lake (Yukon), Kanada

USA:
 Fox Lake (Illinois)
 Fox Lake (Montana)
 Fox Lake (Wisconsin), Kleinstadt im Dodge County
 Fox Lake (Town), Town im Dodge County, Wisconsin
 Fox Lake Township, Martin County, Minnesota

Siehe auch:
 Fox (Begriffsklärung)